Орбеля́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Орбелян, Гарри Агапаронович (1920—2007) — американский предприниматель, вице-президент по внешнеэкономическим связям Торговой палаты города Сан-Франциско.
 
 Орбелян, Саркис Эдуардович (род. 1969) — российский продюсер.
 Орбелян, Степанос (? — 1304) — армянский историк, религиозный и политический деятель.

См. также 
 Орбеляны
 Орбели